Анненкова — женская форма фамилии Анненков.
 Анненкова, Варвара Николаевна (1795—1870) — русская писательница и поэтесса.
 Анненкова, Елена Николаевна (1837—1904) — общественная деятельница, хозяйка либерального салона.
 Анненкова, Ирина Юрьевна (род. 1999) — российская художественная гимнастка.
 Анненкова, Мария Сергеевна (1837—1924) — фрейлина великой княгини Александры Иосифовны.
 Анненкова, Надежда Сергеевна (1840—1891) — супруга Николая Максимилиановича, 4-го герцога Лейхтенбергского.
 Анненкова, Прасковья Егоровна (ур. Жанетта Полина Гёбль; 1800—1876) — жена декабриста Ивана Александровича Анненкова.
 Анненкова, Стефания Петровна (1923—1980) — советская театральная актриса. Заслуженная артистка УССР (1966).Двойная фамилия:
 Анненкова-Бернар, Нина Павловна (урождённая Дружинина; 1864—1933) — русская актриса и писательница. См. также 
 Остров Анненкова
 Анненков